Caetano de Thiene — santo católico
 Gaetano Errico — santo católico

Toponímia

Brasil 
 São Caetano do Sul — município do estado de São Paulo
 São Caetano (Pernambuco) — município
 São Caetano de Odivelas — município
 São Caetano (Salvador) — bairro
 Caetés (Pernambuco) — denominação até 1938 de Caetés, Pernambuco

Portugal 
 São Caetano (Cantanhede) — freguesia 
 São Caetano (Madalena) — freguesia

Outros 
 Associação Desportiva São Caetano — clube de futebol brasileiro

Desambiguações de topônimos